Fictief figuur
 Gert, personage uit de Belgische kinderserie Samson en Gert, gespeeld door Gert Verhulst

Muziek
 Gert en Hermien (Timmerman), Nederlands zangduo

Voornaam
 Gert, een jongensnaam

Wetenschap
 Orkaan Gert (Hurricane Gert), naam van Atlantische wervelstormen in 1993, 1999 en 2005

Zie ook 
 Geertruida, meisjesnaam, met varianten als Gertje
 Gerd (doorverwijspagina)
 Gerst (hordeum vulgare), graansoort
 Samson en Gert, Vlaamse televisiereeks voor de jeugd